Коефициент на смъртността в страните по света, подредени по последни данни в таблиците (в ‰, брой починали за една година на 1000 души от населението):

Вижте също 
 Смъртност
 Списък на страните по коефициент на раждаемост

Източници 

Смъртност

Демографски сравнения на страните